Omasaria funiculis är en ringmaskart som först beskrevs av Wolleman 1902.  Omasaria funiculis ingår i släktet Omasaria, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
funiculis